Winslow kan syfta på:

Geograifi

Antarktis 

 Winslow (ö),

Storbritannien 

 Winslow, Buckinghamshire, ort,

USA 

 Winslow, Arkansas, ort, Washington County, 
 Winslow, Indiana, ort, Pike County, 
 Winslow, Illinois, ort, Stephenson County, 
 Winslow, Maine, Kennebec County, 
 Winslow, Nebraska, ort, Dodge County, 
 Winslow, Arizona, ort, Navajo County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar